Pârâul Vladnic este un curs de apă, afluent al râului Prut.

Bibliografie

 Administrația Națională Apelor

Hărți

 Harta Ungheni 

Râuri din Moldova
Gospodărirea apelor
Râuri din raionul Ungheni
Bazinul Prut